Ел Пинакате има више значења:

 Ел Пинакате (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пинакате (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пинакате (Пуерто Пењаско), насеље у савезној држави Сонора у Мексику